Rigsby ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Rigsby (* 1992), US-amerikanische Eishockeytorhüterin, siehe Alex Cavallini
 Jim Rigsby (1923–1952), US-amerikanischer Autorennfahrer

Sonstiges:
 Rigsby-Inseln, Inselgruppe im Archipel der Adelaide- und Biscoe-Inseln, Antarktis